Теуць () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Метеш.
 Теуць () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Флорешть.